Jack Jackson (Brits musicus) (1906-1978), Brits radio-dj en bandleider van een dans en trompetband
Jack Jackson (ijshockeyer) (1925-2015), Canadees ijshockeyer
Jack Jackson (cartoonist) (1941-2006), Amerikaans cartoonist
 Jack Jackson, pseudoniem van Jacques Verburgt (1947-2009), Nederland producer, musicus en songwriter
Jack Jackson (American footballer) (1972), Amerikaans American footballspeler